Marco Antonio Gómez puede referirse a:

 Marco Antonio Gómez Alcantar (1972-), abogado mexicano;
 Marco Antonio Gómez (1990-), futbolista mexicano.